«Арройо Полидепортиво» () — испанский футбольный клуб из города Арройо-де-ла-Лус, в провинции Касерес в автономном сообществе Эстремадура. Клуб основан в 1968 году, домашние матчи проводит на Муниципальном стадионе, вмещающем 3 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 15-е место в Сегунде B в сезонах 2012/13 и 2013/14.

Статистика сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель: 2011/12

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль 

Футбольные клубы Испании